Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1958 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytułu obronił Nowozelandczyk Barry Briggs.

Po raz pierwszy w eliminacjach uczestniczył reprezentant z Węgier.

Eliminacje europejskie

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka

Visby (1) 
 1 maja 1958 r. (czwartek),  Visby

Awans: 7 do kwalifikacji skandynawskiej + 1 do półfinału kontynentalnego (Joel Jansson)

Sztokholm (2) 
 1 maja 1958 r. (czwartek),  Sztokholm

Awans: 7 do kwalifikacji skandynawskiej + 1 do półfinału kontynentalnego (Olle Segerström)

Kwalifikacja skandynawska

Mariestad (1) 
 25 maja 1958 r. (niedziela),  Mariestad

Awans: 8+1 do finału skandynawskiego

Oslo (2) 
 5 czerwca 1958 r. (czwartek),  Oslo

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego

Finał skandynawski 
 8 czerwca 1958 r. (niedziela),  Växjö

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Uwaga! Evert Andersson zastąpił Reidara Kristoffersena

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Slany (1) 
 20 kwietnia 1958 r. (niedziela),  Slaný

Awans: 8 do półfinału kontynentalnym

Rzeszów (2) 
 4 maja 1958 r. (niedziela),  Rzeszów

Awans: 8 do półfinału kontynentalnym

Półfinały

Abensberg (1) 
 18 maja 1958 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Tabela 10-16 → brak danych

Wiedeń (2) 
 18 maja 1958 r. (niedziela),  Wiedeń

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Tabela 10-16 → brak danych

Finał Kontynentalny 
 1 czerwca 1958 r. (sobota),  Oberhausen

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Uwaga! Valentin Unterköfler zastąpił Josefa Bössnera

Finał Europejski 
 22 lipca 1958 r. (wtorek),  Warszawa

Awans: 5+1 do finału światowego

Eliminacje brytyjskie 
Rozgrywano 4 eliminacje na torach brytyjskich.

Awans: 10+1 do finału światowego.

Finał światowy 
 20 września 1958 r. (sobota),  Londyn – Stadion Wembley

1958
1958 w sporcie żużlowym